Кэп — один или несколько модифицированных нуклеотидов на 5'-конце транскриптов, синтезируемых РНК-полимеразой II.
 Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — вид электронной подписи, термин российского законодательства.
 Кэп — сокр. от Капитан Очевидность, интернет-мема и фразеологизма, который используют для указания на человека, говорящего очевидные вещи.